Belegung bezeichnet:
 Belegung (Heraldik), das Aufbringen eines Wappenelements auf ein anderes
 Belegung (Logik), Zuweisung eines Wertes oder eines Elements zu einer Variablen
 Belegung (Mathematik), Zuweisung eines Wertes zu einer Variablen
 Belegung (Nachrichtentechnik), jede Inanspruchnahme einer Ressource eines Kommunikationssystems
 Auslastung in medizinischen und Pflegeeinrichtungen, siehe Belegungsmanagement
 Zuweisung der Zeichencodes zu den Tasten, die Tastaturbelegung
 bei Tieren, insbesondere in der Tierzucht, die Begattung

Siehe auch:
 Beleg
 Belegen
 Belegt
 Belegungszeit
 Fehlbelegung